Die Abkürzung BTSV steht für
 Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e. V., bekannt als Eintracht Braunschweig
 Bitumen-Typisierungs-Schnell-Verfahren, Prüfung von Bitumen nach FGSV AL DSR Nr. 720
 Bayerischer Turnspiel Verband
 Badischer Tauchsport Verband
 Bredstedter Turnsportverein
 Berliner Turn- und Sportvereinigung
 Büdelsdorfer Turn- und Sportverein

BTSV